ATP má více významů:

 Adenosintrifosfát – chemická látka
 Asociace tenisových profesionálů – Association of Tennis Professionals  
 ATP (dohoda) – dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin
ATP (autonomous transfer protocol)
 Automatic train protection
 AppleTalk Transaction Protocol

Externí odkazy